République
 République – stacja metra w Paryżu
 République – gra wideo z 2013 roku
 République - Villeurbanne – stacja metra w Lyonie

 Republique 
 Republique – album muzyczny Kwartetu Śląskiego